Audiothek (von lateinisch audire „hören“ und altgriechisch θήκη thḗkē „Ablage, Aufbewahrungsort“) steht für:

 ARD Audiothek, gemeinsames Audio-Portal der Landesrundfunkanstalten der ARD und des Deutschlandradios im Internet
 Dlf Audiothek, App des Deutschlandradios für iOS- und Android-Betriebssysteme, siehe Deutschlandradio #Radioprogramme